Chremon steht für:

 Chremon (Politiker), ein Politiker im klassischen Athen gegen Ende des Peloponnesischen Krieges (431 – 404 v. Chr.). 
 Chremon (Gattung), eine Heuschrecken-Gattung